Een wielwijk is een stadswijk of dorpswijk, gesitueerd rond of in de buurt van een wiel:

Wielwijk (Dordrecht), een stadswijk in de Nederlandse stad Dordrecht.
Wielwijk (Hardinxveld-Giessendam), een dorpswijk in het Nederlandse dorp Hardinxveld-Giessendam.